Awan kan syfta på

 Awan (dynasti) – firsta dynastin av Elam cirka 2500 f.Kr.
 Awan (mytologi) – en grupp ormar

Geografi

Indonesien 

 Desa Awan, administrativ by, Provinsi Bali,